Ганчев Віталій Костянтинович (1975) — колишній український міліціонер, голова російської адміністрації на окупованих частинах Харківської області.
 Ганчев Володимир Євгенович (1988) — солдат Державної прикордонної служби України.

Прізвища